Мін

 Єгипетський бог, див. Мін (міфологія)
 命 mìng кит. наказ, мандат: див. Небесний мандат
 Династія Мін 明朝 в Китаї (1368-1644)

Див. також 
 Мін (прізвище)
 Мінь